Il tabellone singolare della Copa Ericsson Brazil 3 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Jaime Oncins (tds n. 8). In finale ha sconfitto Francisco Yunis con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie

  Marcelo Filippini (secondo turno)
  Jean-Philippe Fleurian (secondo turno)
 Assente
  MaliVai Washington (quarti di finale)

  Cássio Motta (secondo turno)
  Roberto Azar (secondo turno)
  Andrew Sznajder (quarti di finale)
  Jaime Oncins (campione)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Copa Ericsson Brazil 1990